In the Name of Love: Artists United for Africa é um álbum beneficente, gravador por bandas de música gospel, sem fins lucrativos destinados a ajuda do combate a AIDS na África. Todas as músicas são versões covers das canções de U2.

Lista de faixas 

 "Sunday Bloody Sunday" – Pillar
 "Beautiful Day" – Sanctus Real
 "40" – Starfield
 "Love Is Blindness" – Sixpence None the Richer
 "Gloria" – Audio Adrenaline
 "Grace" – Nichole Nordeman
 "All I Want Is You" – Jars of Clay
 "Mysterious Ways" – Toby McKeehan & Sarah Kelly
 "Pride (In the Name of Love)" – Delirious?
 "One" – Tait
 "With or Without You" – GRITS & Jadyn Maria
 "When Love Comes to Town" – Todd Agnew
 "Where the Streets Have No Name" – Chris Tomlin

Álbuns de tributo de U2
Álbuns de tributo
Álbuns de caridade
Álbuns de 2004